Паспарта — топонимы в Республике Алтай России.

 Паспарта — село в Улаганском муниципальном районе, административный центр Балыктуюльского сельского поселения.
 Паспарта (Ян-Паспарта) — река, правый приток Башкауса.